Reichwald ist der ehemalige deutsche Name von
 Wały, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Rychwał, Stadt und Sitz der gleichnamigen Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Koniński der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Richvald, Gemeinde im Okres Bardejov, Prešovský kraj, Slowakei

Reichwald ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Reichwald (* 1994), schwedischer Rapper, siehe Bladee
 Johann Reichwald von Kämpfen (1609–1662), königlich schwedischer Oberst und Kommandant von Zittau
 Matthias Reichwald (* 1981), deutscher Schauspieler
 Ralf Reichwald (* 1943), deutscher Professor für Betriebswirtschaftslehre

Siehe auch:
 Reichwalde
 Reichwaldt
 Reichenwald
 Reichenwalde
 Reichswalde